Нед Рорем (; ) — американский .

Биография 
Учился в Чикагском университете, Американской консерватории и Северо-западном университете, затем — в Кёртисовском институте и, наконец, в Джульярдской школе.

В 1949—1957 годах жил в Марокко и в Париже. Во Франции учился у Онеггера, познакомился с Пуленком, Ориком, Надей Буланже, Жаном Кокто. В дальнейшем публиковал статьи о музыке, где критически высказывался о музыкальном авангарде (П. Булез), а также дневники, в которых откровенно описывал свои гомосексуальные отношения с Л. Бернстайном, Н. Кауардом, С. Барбером, В. Томсоном и др.

Среди его учеников — Дэрон Хаген.

Музыкальные сочинения

Оперы 
 A Childhood Miracle (1951)
 The Robbers (1956)
 Miss Julie (1965)
 Hearing (1966-76)
 Bertha (1968)
 The Three Sisters Who Are Not Sisters (1968)
 Fables, пять опер на стихи Лафонтена (1971):
 The Animals Sick of the Plague
 The Bird Wounded by an Arrow
 The Fox and the Grapes
 The Lion in Love
 The Sun and the Frogs
 Our Town (2005)

Симфонии 
 Symphony No. 1 (1950)
 Symphony No. 2 (1956)
 Symphony No. 3 (1958)

Сочинения для оркестра 

 Piano Concerto No. 1 (1948), for piano & orchestra
 From an Unknown Past (1950), for voice & orchestra
 Symphony No. 1 (1950)
 Piano Concerto No. 2 (1951), for piano & orchestra
 Design (1953)
 Poemes pour la paix (1953/56), for voice & string orchestra
 Symphony No. 2 (1956)
 Sinfonia (1957), for orchestral winds with optional timpani, percussion and piano/celeste
 Eagles (1958)
 Pilgrims (1958), for string orchestra
 Symphony No. 3 (1958)
 Ideas (1961), for chamber/youth orchestra
 Lions (A Dream) (1963), for jazz quartet & orchestra
 Sun (1966), for high voice & orchestra
 Water Music (1966), for clarinet, violin & orchestra
 Piano Concerto No. 3 (1969), for piano & orchestra
 Air Music (1974)
 Assembly and Fall (1975), for oboe, trumpet, timpani, viola & orchestra
 A Quaker Reader (1976/88), for chamber orchestra
 Sunday Morning (1977)
 Remembering Tommy (1979), for piano, cello & orchestra
 After Long Silence (1982), for voice, oboe & strings
 Violin Concerto (1984), for violin & orchestra
 Organ Concerto (1985), for organ & chamber orchestra
 String Symphony (1985), for string orchestra
 Frolic (1986)
 The Schuyler Songs (1987), for soprano & orchestra
 Fantasy and Polka (1989)
 Swords and Plowshares (1990), for four solo voices & orchestra
 Piano Concerto No. 4 (1991), for piano (left hand) & orchestra
 Concerto for English Horn (1991-92), for english horn & orchestra
 Triptych (1992), for chamber orchestra
 More Than A Day (1995), for soprano/countertenor & chamber orchestra
 Waiting (1996)
 Double Concerto (1998), for violin, cello & orchestra
 Cello Concerto (2002), for cello & orchestra
 Flute Concerto (2002), for flute & orchestra
 Mallet Concerto (2003), for percussion & orchestra
 Eleven Songs for Susan (2007), for mezzo-soprano & chamber orchestra
 Songs Old and New (2008), for soprano & orchestra

Камерные сочинения 

 Concertino de Camera (1946), for harpsichord & small ensemble
 Mountain Song (1948), for flute/oboe/violin/cello & piano
 Dance Suite (1949), for two pianos
 Sicilienne (1950), for two pianos
 Violin Sonata (1954), for violin & piano
 Eleven Studies for Eleven Players (1959-60), for large ensemble
 Trio (1960), for flute, cello & piano
 Lovers (1964), for harpsichord, oboe, cello & percussion
 Day Music (1971), for violin & piano
 Night Music (1972), for violin & piano
 Solemn Prelude (1973), for eleven brass
 Book of Hours (1975), for flute & harp
 Romeo and Juliet (1977), for flute & guitar
 Three Slow Pieces (1978), for cello & piano
 Whales, Weep Not! (1978), for flute & piano
 Winter Pages (1981), for clarinet, bassoon, violin, cello & piano
 Picnic on the Marne (1983), for alto saxophone & piano
 Dances (1984), for cello & piano
 Septet Scenes from Childhood (1984-85), for oboe, horn, piano & string quartet
 The End of Summer (1985), for violin, clarinet & piano
 Bright Music (1987), for flute, two violins, cello & piano
 Fanfare and Flourish (1988), for two trumpets, two trombones & organ
 Diversions (1990), for brass quintet
 Spring Music (1990), for piano trio
 String Quartet No. 3 (1991)
 Songs of Sadness (1994), for voice, guitar, cello & clarinet
 String Quartet No. 4 (1994)
 Six Variations (1995), for two pianos — four hands
 Autumn Music (1996-97), for violin & piano
 An Oboe Book (1999), for oboe & piano
 Cries and Whispers (2000), for trumpet & piano
 Nine Episodes for Four Players (2001), for clarinet, violin, cello & piano
 United States — Seven Viewpoints (2001), for string quartet
 Pas de Trois (2002), for oboe, violin & piano
 The Unquestioned Answer (2002), for flute, two violins, cello & piano
 Four Colours (2003), for clarinet & piano
 Yesterday, Today and Tomorrow (2004), for piano quartet
 Four Prayers (2006), for flute & piano
 Nocturne (2007), for double bass & piano
 A Little Fantasy (2008), for cello & piano

Вокальные сочинения 

 Two Poems of Edith Sitwell (1948), for medium-high voice & piano
 Requiem (1948), for voice & piano
 From an Unknown Past (1950), for voice & piano/orchestra
 Cycle of Holy Songs (1951), for voice & piano
 Flight for Heaven (1952), song-cycle for voice & piano
 Four Dialogues (1953-54), for soprano, tenor & two pianos
 Three Poems for Demetrios Capetanakis (1954), for voice & piano
 Poems pour la paix (1953/56), for medium voice & strings
 Five Poems of Walt Whitman (1957), for voice & piano
 Two Poems of Theodore Roethke (1959) for voice & piano
 King Midas (1961), cantata for voice(s) & piano
 Four Poems of Tennyson (1963), for voice & piano
 Poems of Love and the Rain (1963), song-cycle for mezzo-soprano & piano
 Sun (1966), for high voice & orchestra
 Some Trees (1968), for soprano, mezzo-soprano, bass-baritone & piano
 War Scenes (1969), for medium-low voice & piano
 Gloria (1970), for two solo voices & piano
 Ariel (1971), for soprano, clarinet & piano
 Last Poems of Wallace Stevens (1971-72), for voice, cello & piano
 Serenade on Five English Poems (1975), for mezzo-soprano, violin, viola & piano
 Women’s Voices (1975-76), for soprano & piano
 Santa Fe Songs (1980), for baritone, string trio & piano
 After Long Silence (1982), for soprano, oboe & strings
 Three Calamus Poems (1982), for baritone & piano
 The Schuyler Songs (1987), for soprano & orchestra
 The Auden Poems (1989), for tenor & piano trio
 Swords and Plowshares (1990), for solo voices & orchestra
 My Sad Captains (1995), for soprano, alto, tenor, bass & piano
 Evidence of Things Not Seen (1997), thirty-six songs for soprano, alto, tenor, baritone & piano
 Another Sleep (2000), song-cycle for medium voice & piano
 Two Sermons (2001), for voice, clarinet, violin, double bass & piano
 Aftermath (2001-02), song-cycle for baritone, violin, cello & piano
 Sound the Flute (2004), for high voice, recorder & piano
 Eleven Songs for Susan (2007), for mezzo-soprano & chamber orchestra
 Three Poems of Edna St. Vincent Millay (2007), for voice & piano
 Songs Old and New (2008), for soprano & orchestra
 Four Sonnets of Shakespeare (2008), for tenor & piano

 Избранные песни 

 Alleluia (1946)
 Spring and Fall (1946)
 Spring (1947)
 Stopping by Woods on a Snowy Evening (1947)
 The Lordly Hudson (1947)
 Echo’s Song (1948)
 Little Elegy (1949)
 Rain in Spring (1949)
 Silver Swan (1949)
 The Sleeping Palace (1949)
 What If Some Little Pain (1949)
 Julia’s Clothes (1950)
 Lullaby of the Woman of the Mountain (1950)
 To the Willow Tree (1950)
 Love in a Life (1951)
 O Do Not Love Too Long (1951)
 The Call (1951)
 The Nightingale (1951)
 To a Young Girl (1951)
 A Christmas Carol (1952)
 Clouds (1953)
 Cradle Song (1953)
 For Susan (1953)
 In a Gondola (1953)
 Love (1953)
 Ode (1953)
 Pippa’s Song (1953)
 Sally’s Smile (1953)
 Song for a Girl (1953)
 The Tulip Tree (1953)
 The Midnight Sun (1953)
 Early in the Morning (1954)
 Youth, Day, Old Age and Night (1954)
 I Am Rose (1955)
 I Will Always Love You (1955)
 See How They Love Me (1956)
 What Sparks and Wiry Cries (1956)
 Conversation (1957)
 Gliding O’er All (1957)
 Gods (1957)
 Look Down, Fair Moon (1957)
 O You to Whom I Often and Silently Come (1957)
 Reconciliation (1957)
 Sometimes With One I Love (1957)
 Such Beauty as Hurts to Behold (1957)
 To You (1957)
 Visits to St. Elizabeth’s (1957)
 I Strolled Across an Open Field (1959)
 Memory (1959)
 My Papa’s Waltz (1959)
 Night Crow (1959)
 Orchids (1959)
 Root Cellar (1959)
 Snake (1959)
 The Waking (1959)
 Do I love you more than a day? (1962)
 Ask Me No More (1963)
 Far-Far-Away (1963)
 For Poulenc (1963)
 Now Sleeps the Crimson Petal (1963)
 The Sleeping Palace (1963)
 That Shadow, My Likeness (1963)
 To You (1970)
 Trickle Drops (1970)
 The Serpent (1972)
 We Never Said Farewell (1975-76)
 A Journey (1976)
 Ferry me across the water (1978)
 From When Cometh Song? (1978)
 The Dance (1978)
 Nantucket (1978-79)
 Go, Lovely Rose (1979)
 The Dancer (1979)
 Up-Hill (1979)
 Back to Life (1980) [accomp. double bass]
 Sonnet (1980) [accomp. piano quartet]
 The Sowers (1980) [accomp. piano quartet]
 The Wintry Mind (1980)
 Let’s Take a Walk (1981)
 Anna la Bonne (1989)
 Are You the New Person? (1989)
 Full of Life Now (1989)
 I Will Always Love You (1990)
 A Dream of Nightingales (1992)
 Their Lonely Betters (1992)
 Somewhere… (1994)
 Three Women (1994)
 Remembrance of Things Past (1998)
 Chromatic Fantasy (2001)
 He Will Not Hear (2001)
 I Never Knew (2001)
 The End (2003)
 While Sodom Was Occupied (2004)
 The Stars Have Not Dealt (2007)
 A Poison Tree (2007)
 Death and the Young Man (2007)
 Wild Nights (2007)

 Хоровые сочинения 

 The Seventieth Psalm (1943), for S.A.T.B. choir & wind ensemble
 A Sermon on Miracles (1947), for soprano solo, unison choir & strings
 Four Madrigals (1947), for a cappella S.A.T.B. choir
 Three Incantations from a Marionette Tale (1948), for unison choir & piano
 From an Unknown Past (1950), for S.A.T.B. choir & orchestra
 I Feel Death… (1953), for three-part a cappella male choir
 The Poets' Requiem (1954-55), soprano solo, S.A.T.B. choir & orchestra
 All Glorious God (1955), for a cappella S.A.T.B. choir
 Sing, My Soul, His Wondrous Love (1955), for a cappella S.A.T.B. choir
 Miracles of Christmas (1959), for S.A.T.B. choir & organ
 Prayers and Responses (1960), for a cappella S.A.T.B. choir
 Virelai (1961), for a cappella S.A.T.B. choir
 Two Psalms and a Proverb (1962), for S.A.T.B. choir & string quartet
 Lift up your Heads (The Ascension) (1963), for S.A.T.B. choir, eight wind, nine brass & timpani
 Laudemus Tempus Actum (1964), for S.A.T.B. choir & orchestra
 Letters from Paris (1966), for S.A.T.B. choir & orchestra
 Love Divine, All Loves Excelling (1966), for a cappella S.A.T.B. choir
 Proper for the Votive Mass of the Holy Spirit (1966), for unison choir & organ
 Truth in the Night Season (1966), for S.A.T.B. choir & organ
 He Shall Rule from Sea to Sea (1967), for S.A.T.B. choir & organ
 Praises for the Nativity (1970), for soprano, alto, tenor & bass soli, S.A.T.B. choir & organ
 Canticle of the Lamb (1971), for a cappella S.A.T.B. choir
 Canticles: Sets 1 & 2 (1971-72), for a cappella S.A.T.B. choir
 Four Hymns (1973), for S.A.T.B. choir & keyboard
 In Time of Pestilence (1973), for a cappella S.A.T.B. choir
 Little Prayers (1973), for soprano & baritone soli, S.A.T.B. choir & orchestra
 Missa Brevis (1973), for soprano, alto, tenor & bass soli, & S.A.T.B. choir
 Prayer to Jesus (1973), for a cappella S.A.T.B. choir
 Three Motets (1973), for S.A.T.B. choir & organ
 Three Prayers (1973), for a cappella S.A.T.B. choir
 Surge Illuminare (1977), for S.A.T.B. choir & organ
 Three Choruses for Christmas (1978), for a cappella S.A.T.B. choir
 Give All to Love (1981), for two-part choir & piano
 Little Lamb, Who Made Thee? (1982), for S.A.T.B. choir & organ
 Praise the Lord, O My Soul (1982), for S.A.T.B. choir & organ
 An American Oratorio (1983), for tenor solo, S.A.T.B. choir & orchestra
 Mercy and Truth Are Met (1983), for S.A.T.B. choir & organ
 Whitman Cantata (1983), for S.A.T.B. choir, brass ensemble & timpani
 Pilgrim Strangers (1984), for six a cappella male voices
 Before the Morning Star (1986), for a cappella S.A.T.B. choir
 Homer (1986), for S.A.T.B. choir & ensemble
 Seven Motets for the Church Year (1986), for a cappella S.A.T.B. choir
 Three Poems of Baudelaire (1986), for a cappella S.A.T.B. choir
 Te Deum (1986-87), for S.A.T.B. choir, two trumpets, two trombones & organ
 Five Armenian Love Songs (1987), for a cappella S.A.T.B. choir
 The Death of Moses (1987), for S.A.T.B. choir & organ
 What is Pink? (1987), for treble choir & piano
 Goodbye My Fancy (1988), for alto & baritone soli, S.A.T.B. choir & orchestra
 Lead Kindly Light (1988), for a cappella S.A.T.B. choir
 Breathe On Me (1989), for a cappella S.A.T.B. choir
 Love Alone (1989), for male-voice choir & piano duet
 Christ is made the sure foundation (1992), for S.A.T.B. choir & organ
 Festival Alleluia (1992), for a cappella S.A.T.B. choir
 O God, My Heart is Ready (1992), for S.A.T.B. choir & organ
 Spirit Divine (1992), for S.A.T.B. choir & organ
 Present Laughter (1993), for S.A.T.B. choir, brass quintet & piano
 How Lovely is your Dwelling Place (1994), for S.A.T.B. choir & piano/organ
 Exaltabo Te, Domine (1995), for S.A.T.B. choir & keyboard
 Four Introits (1999), for S.A.T.B. choir & keyboard
 We Are the Music Makers (2003), for S.A.T.B. choir & piano
 A Song of Hosea (2005), for S.A.T.B. choir & organ
 Four Sonnets (2005), for S.A.T.B. choir & piano
 Ode to Man (2005), for a cappella S.A.T.B. choir
 Afternoon on a Hill (2006), for two-part children’s choir & piano
 Two Shakespearean Poems (2008), for S.A.T.B. choir & piano

 Сочинения для инструментов соло 

 Fantasy and Toccata (1946), for organ
 Sonata No. 1 (1948), for piano
 A Quiet Afternoon (1948), for piano
 Barcarolles (1949), for piano
 Pastorale (1949), for organ
 Sonata No. 2 (1949), for piano
 Spiders (1968), for harpsichord
 Eight Etudes (1975), for piano
 A Quaker Reader (1976), for organ
 Sky Music (1976), for harp
 After Reading Shakespeare (1980), for cello
 Suite (1980), for guitar
 Views from the Oldest House (1981), for organ
 Song and Dance (1986), for piano
 For Shirley (1989), for piano duet
 Organbook I. (1989), for organ
 Organbook II. (1989), for organ
 Organbook III. (1989), for organ
 Six Pieces (1997), for organ
 99 Notes for the Millenium (1999), for piano
 For Ben (1999), for piano
 Recalling (2003), for piano
 For Barbara (2006), for piano
 For Don (2006), for piano
 For Marian (2006), for piano
 For Mary (2006), for piano
 For Rosemary (2006), for piano
 75 Notes for Jerry (2007), for piano

 Эссе, дневники, письма 
 The New York diary of Ned Rorem. — : G. Braziller, 1967.
 The final diary, 1961—1972. 1st ed. — : Holt, Rinehart, and Winston, 1974.
 Paris and New York diaries of Ned Rorem, 1951—1961. — San Francisco: North Point Press, 1983.
 Setting the tone: essays and a diary. — : Coward-McCann, 1983.
 The Nantucket diary of Ned Rorem, 1973—1985. — San Francisco: North Point Press, 1987.
 A Ned Rorem reader. New Haven: Yale UP, 2001.
 Wings of friendship: the letters of Ned Rorem. — Washington: Shoemaker & Hoard, 2005.
 Facing the night: a diary (1999—2005) and musical writings. — Emeryville: Shoemaker & Hoard, 2006.

 Признание 
 Пулитцеровская премия (1976)
 премия Грэмми (1984)
 Орден искусств и литературы (2004)

 Примечания 

 Литература 
 McDonald A. L.'' Ned Rorem: a bio-bibliography. — : Greenwood Press, 1989.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Песни Н. Рорема

Оперные композиторы
Выпускники Лабораторных школ Чикагского университета
Выпускники Кёртисовского института музыки
Выпускники Северо-Западного университета
Кавалеры французского ордена Искусств и литературы
Авторы дневников
Президенты Американской академии искусств и литературы
Долгожители США
Почётные доктора Северо-Западного университета